Епархия Сетубала () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Сетубал, Португалия. Епархия Сетубала входит в патриархат Лиссабона. Кафедральным собором епархии Сетубала является церковь Пресвятой Девы Марии Благодати.

История 
16 июля 1975 года Римский папа Павел VI издал буллу Studentes Nos, которой учредил епархию Сетубала, выделив её из архиепархии Эворы.

Ординарии епархии 
 епископ Manuel da Silva Martins (16.07.1975 — 23.04.1998);
 епископ Gilberto Délio Gonçalves Canavarro dos Reis (23.04.1998 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3;
  Булла Studentes Nos, AAS 67 (1975), стр. 516 .

Ссылки 
 Официальный сайт ;
 Информация .

Католические епархии Португалии